Blanot kan syfta på:

 Blanot, Côte-d'Or – fransk kommun i departementet Côte-d'Or
 Blanot, Saône-et-Loire – fransk kommun i departementet Saône-et-Loire